Бокино — село в Тамбовской области России. Входит в городской округ город Тамбов.

География 
Расположено в центральной части Тамбовской области в 5 км к югу от Тамбова, на берегу реки Цна.

На севере примыкает к посёлку Строитель.

Естественных озёр и прудов на территории Бокинского сельсовета не имеется.

История

XVII век 
До возникновения города Тамбова на правой стороне реки Цна, у устья реки Тамбов, стояла смешанная мордово-русская деревня Тонбова, упоминаемая в документах 1623 года. Тонба от мордовского слова тамбакс — топкая местность.

В 1638 году по указанию Тамбовского воеводы в 12 км к югу от крепости Тамбов был построен оборонительный кордон, куда ссылались войска под предводительством Бойкина, по фамилии которого назван укрепительный пункт — Бойкино. В результате исторической давности в устной передаче из поколения в поколение утратилась одна буква «й» и укрепилось название Бокино. Первоначально население возникло там, где теперь находится улица Заречная, вдоль реки Цна (ранее посёлок Заря).

В последующие годы продолжалось заселение приречной стороны. Так возникло село Бокино, хотя в документах оно длительное время называлось Тонбовом.

В 1676 году при обложении местной церкви налогом монах Антоний записал так: «Церковь Николая Чудотворца в с. Тамбовщине. Да в приходе к той церкви казачьих 131 двор, бобыльских три двора».

XVIII век 
В первой книге переписи населения мужского пола в 1719 году указано, что в село Бокино по-прежнему проживают служивые люди: казаки, есаулы, солдаты. Полковых солдат и есаулов насчитывалось 133 человека, солдат — 95, домов — 77.

XIX век 
В 1859 году по статистическим данным земских переписей в селе насчитывалось 1710 жителей.

После Отмены крепостного права в 1861 году, в результате расслоения деревни, в селе появляется все больше обедневших крестьян, которые становятся батраками.

XX век 
В 1911 году в селе Бокино проживали крестьяне, у которых земельный надел равнялся от 15 сажень до 1 десятины на душу. Домов − 503, мужчин − 1673 человека, женщин — 1690.

Коллективизация 
В 1925 году в селе образовалось мелиоративное товарищество под названием «Трактор». В 1929 году образовалось товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), председателем был Петр Николаевич Ивлиев. На основе ТОЗа, в феврале 1930 года, был создан первый колхоз «Красный боевик», председателем которого являлся Люка Иванович Бучнев. 1931 год — год массового вступления крестьян в колхозы. Было организовано 7 коллективных хозяйств. До 1930 года не было техники. В 1932 году в колхоз поступило 5 тракторов, стали образовываться МТС (машино-тракторные станции).

В июне 1950 года все 7 колхозов добровольно объединились в один колхоз под названием «Колхоз имени Жданова». Он включил в себя три населенных пункта: село Бокино, посёлок Заря и деревня Лужки. Первым председателем колхоза «имени Жданова» стал Якименко. На полях в это время работало только по одному трактору, а в 1956 году — уже 12 тракторов.

Состав колхоза на 1950 год — дворов — 549; число колхозников — 1258.

Состав колхоза на 1960 год: число дворов — 549, число колхозников и их детей − 1893 человека. За колхозом закреплено 5528,6 га земли, их них пахотной − 3675 га, садов — 44 га, естественных сенокосов — 706,5 га, пастбищ — 166,5 га. В колхозе выращивали подсолнечник, коноплю, овощные культуры, зерновые.

Конец XX — начало XXI века 
В 1997 году колхоз имени Жданова переименован в СПК «Бокинский», а в 2002 году образовалась ОАО «Бокинская Нива».

В настоящее время на базе ОАО «Бокинская Нива» действует ЗАО «Агрокомплекс Тамбовский» Бокинский участок.

До 2022 года село являлось административным центром Бокинского сельсовета Тамбовского района.

Население 

Население — 4432 человек (2016 год).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от жителей.

Литература

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Тамбов